Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1993 — двадцать шестой чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Новы-Тарге и Освенциме (Польша) с 2 апреля по 9 апреля 1993 года. Чемпионом Европы стала сборная Швеции.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

7-е место

Италия выбыла в группу В

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 18 — 28 марта 1993 года в Бухаресте (Румыния).

Предварительный раунд 
Группа 1

Швейцария вышла в группу A, Великобритания выбыла в группу C

Группа C

Квалификация 
Матчи прошли 4 и 5 ноября 1992.

Первый раунд 
Матчи прошли 22 — 28 марта в Риге Латвия. Турнир девяти сборных.
Группа 1

Группа 2

Группа 3

Финальный раунд 
1 — 3 места

4 — 6 места

7 — 9 места

Беларусь вышла в группу В

Ссылки 
 Архив

A
1993 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
хоккей
Апрель 1993 года
Спорт в Польше в 1993 году